Кузьменко, Николай:
 Кузьменко, Николай Иванович (1914—1970) — Герой Советского Союза.
 Кузьменко, Николай Иванович (1942—2013) — председатель думы и мэр Северска.
 Кузьменко, Николай Иванович (род. 1944) — советский функционер, украинский политик.